Leopold (germ. veche. Liutbald, din liut popor + bald curajos, viteaz) nume de familie sau prenume masculin

Variante 
Liutpold, Luitpold, Poldi, Lavoslav, Léopold

Personalități 
 Sf. Leopold (1075 - 1136) patronul protector al Austriei
 Nume frecvent de monarhi
 „Leopold von Bayern” - general bavarez
 „Leopold Kohr” econom și om de știință austriac
 „Leopold von Ranke” istoric german
 „Leopold (Lavoslav) Růžička” chimist elvețian laureat al premiului Nobel 
 „Leopold Mozart” compozitor german, tatăl lui Wolfgang Amadeus Mozart

Regi 
 Leopold al II-lea al Belgiei (1835 – 1909)

Nume de familie 
 „Aldo Leopold” ecolog american
 „Richard Leopold” un sportiv și un parodist german

alte denumiri 
 Nume de străzi
 Premiu acordat în muzică pentru copii

Vezi și 
 Listă de zile onomastice

Nume
Prenume masculine